Прокопчик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прокопчик, Анатолий Павлович (1923—1943) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Прокопчик, Светлана Евгеньевна (1971—2017) — российская писательница-фантаст.
 Прокопчик, Юрий (род. 1986) — белоруский футболист.